L'NBA All-Star Weekend 1998, svoltosi a New York, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 135 a 114.

Michael Jordan, dei Chicago Bulls, fu nominato MVP della partita.  Jeff Hornacek, degli Utah Jazz vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dalla Eastern Conference sulla Western Conference per 85 a 80. MVP della partita fu Žydrūnas Ilgauskas dei Cleveland Cavaliers.

In questa edizione non si disputò il consueto Slam Dunk Contest.

Sabato

NBA Rookie Challenge

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Three-point Shootout

 Jeff Hornacek, Utah Jazz
 Charlie Ward, New York Knicks
 Hubert Davis, Dallas Mavericks
 Sam Mack, Vancouver Grizzlies

 Dale Ellis, Denver Nuggets
 Glen Rice, Miami Heat
 Reggie Miller, Indiana Pacers
 Tracy Murray, Washington Wizards

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 1997-1998

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 1998
All-Star Game 1998
Competizioni sportive a New York